Étaules es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Saint-Dizier y cantón de Fontaine-lès-Dijon.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE 

 

Etaules